Bartłomiej Gąsienica-Sieczka (ur. 26 września 1973) – polski skoczek narciarski, dwukrotny medalista uniwersjady i mistrzostw świata weteranów. Mistrz kraju w skokach narciarskich z 1993 roku.

Bartłomiej Gąsienica-Sieczka w 1993 roku wziął udział w zimowej uniwersjadzie rozgrywanej w Zakopanem. Wystartował w obu konkursach skoków narciarskich. W rywalizacji indywidualnej na Średniej Krokwi zdobył srebrny medal, przegrywając z Japończykiem Naoto Itō. W rywalizacji drużynowej, wspólnie z Markiem Tucznio, Stanisławem Ustupskim i Jarosławem Mądrym zdobył brązowy medal.

Gąsienica-Sieczka wystąpił także w zawodach Pucharu Świata. 27 marca 1993 roku w konkursie drużynowym lotów narciarskich w Planicy, wraz z Robertem Mateją, Robertem Zygmuntowiczem i Wojciechem Skupniem, zajął ostatnie, 12. miejsce.

Dwukrotnie zdobywał medale indywidualnych mistrzostw Polski w skokach narciarskich (oba na skoczniach dużych). 21 marca 1993 roku na Wielkiej Krokwi, po skokach na odległość 94 i 88 metrów, zdobył swój jedyny tytuł mistrza kraju (w konkursie tym sklasyfikowano 9 zawodników). W 1997 roku na skoczni Malinka, po skokach na odległość 91 i 98 metrów, zdobył brązowy medal, przegrywając z Adamem Małyszem i Łukaszem Kruczkiem.

Jest pierwszym w historii polskim medalistą mistrzostw świata weteranów w skokach narciarskich. W 2003 roku w Zakopanem zdobył złoty medal w rywalizacji indywidualnej w najmłodszej kategorii wiekowej (30–34 lata) na Małej Krokwi i srebrny w tej samej kategorii wiekowej na Średniej Krokwi.

Bartłomiej Gąsienica-Sieczka jest synem Romana Gąsienicy-Sieczki i wnukiem Stanisława Gąsienicy-Sieczki.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy 

Medaliści Zimowej Uniwersjady 1993
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1973